Новая Марьевка — название населённых пунктов:

 Новая Марьевка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области Белоруссии.
 Новая Марьевка — село в Тельмановском районе Донецкой области Украины.
 Новая Марьевка — одно из прежних названий станицы Новомарьевской в Шпаковском районе Ставропольского края России.